Mittagspitze kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Mittagspitze (berg), Kärnten, Politischer Bezirk Spittal an der Drau, 
 Mittagspitze (bergstopp i Österrike, Tyrolen), Politischer Bezirk Schwaz, 
 Mittagspitze (bergstopp i Österrike, Vorarlberg), Politischer Bezirk Bludenz, 

Robotskapade Österrikeförgreningar